Kaupen ist der Familienname folgender Personen:

 Heidrun Kaupen-Haas (* 1937), deutsche Medizinsoziologin 

Kaupen ist die Bezeichnung folgender geografischer Objekte:
 Kaupen (Byhleguhre-Byhlen), Gemeindeteil der Gemeinde Byhleguhre-Byhlen, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Kaupen (Lübbenau/Spreewald), Wohnplatz der Stadt Lübbenau/Spreewald, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Kaupen (Schraden), Wohnplatz der Gemeinde Schraden, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Kaupen (Weißkeißel), Ortschaft in der Gemeinde Weißkeißel, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Radduscher Kaupen, Wohnplatz der Stadt Vetschau/Spreewald, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg

Siehe auch:
 Kaupe, Bezeichnung für eine Talsandinsel im Spreewald